Grand Prix Brazílie 1986 (oficiálně 15o Grande Premio do Brasil) se jela na okruhu Jacarepagua v Rio de Janeiro v Brazílii dne 23. března 1986. Závod byl prvním v pořadí v sezóně 1986 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1986
Grand Prix Brazílie